Biografies:
 Sant Quirze d'Ancona o Judes Ciríac, màrtir
 Sant Ciríac de Jerusalem
 Sant Quirze d'Òstia, bisbe i màrtir en 235
 Sant Quirze de Roma, noble i màrtir sota Dioclecià
 Quirze de Tars, sant nen, màrtir amb la seva mare Julita al segle IV, molt popular durant l'Edat mitjana a Europa
 Sant Quirze l'Anacoreta, monjo i eremita grec
 Sant Ciríac i Paula (Urusi, Tunísia, segle III - Temetra o Màlaga, 300-305), màrtirs cristians durant les persecucions de Dioclecià 
 Toponímia: 
 Sant Quirze de Besora, municipi de la comarca d'Osona
 Sant Quirze Safaja, poble i municipi del Vallès Oriental
 Sant Quirze del Vallès, municipi de la comarca del Vallès Occidental
 Sant Quirze (Calella), entitat de població del municipi de Calella
 Sant Quirze (Taradell), entitat de població del municipi de Taradell
 Estació de Sant Quirze, estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a Sant Quirze del Vallès 
 Riera de Sant Quirze (Sant Quirze Safaja), riera dels termes municipals de Castellterçol i Sant Quirze Safaja
 Esglésies:
 Sant Quirze (Viladamat)
 Sant Quirze de Glorieta, església del poble de Glorieta de Montesclado (Farrera)
 Sant Quirze de Pedret, església romànica a la rodalia de Berga
 Sant Quirze Safaja (església), església parroquial romànica del poble de Sant Quirze Safaja
 Sant Quirze d'Alins, ermita de la vila d'Alins (Pallars Sobirà)
 Sant Quirze de Pià, església de Pià (Rosselló, Catalunya Nord)
 Monestir de Sant Quirze de Colera, abadia benedictina de l'antic comtat d'Empúries